Wildcat – przeniesione z angielskiego określenie kalibru broni nie uwzględnionego w normie CIP ani SAAMI 
 Wildcat – transporter opancerzony typu MRAP IMI Systems
 AgustaWestland AW159 Wildcat – śmigłowiec AgustaWestland opracowany na bazie Westland Super Lynx
 Grumman F4F Wildcat – myśliwiec pokładowy US Navy z czasów II wojny światowej

Gminy w USA:
 Wildcat (ang. Wildcat Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Tipton
 Wildcat (ang. Wildcat Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Elk
 Wildcat (ang. Wildcat Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Riley

Zobacz też 
 USS Wildcat – okręty USS Navy